Slam est un nom commun provenant de l'anglais. Il peut aussi désigner :

Nom commun 
 le slam, poisson d'Asie du Sud-est ;
 le slam, une forme de dunk pratiquée en basket-ball;
 le slam, un art oratoire poétique ;
 le slam, une danse composée surtout de salto et autre ;
 le slam, une pratique consistant à se faire porter par la foule lors de certains concerts ;
 le slamming, une pratique commerciale consistant à abonner sans leur consentement les propriétaires d'une ligne téléphonique fixe chez un autre fournisseur d'accès à Internet ;
 le slam death est un sous genre du death metal
 le Slam,  prise de produits stupéfiants par injection intraveineuse, dans le cadre de relations sexuelles (Chemsex), qui pose un problème de santé publique. Ce terme, qui vient de « to slam », « claquer » en anglais, est utilisé pour décrire l’effet puissant lié à l’injection.

Sigle 

 SLAM (simultaneous localization and mapping) ou cartographie et localisation simultanées ;
 Signaling lymphocytic activation molecule constituant une famille de protéine ;
 le SLAM (Supersonic Low Altitude Missile), projet abandonné de missile américain à propulsion nucléaire ;
 L', un missile de croisière utilisé par l'US Navy et développé à partir de l'AGM-84 Harpoon ;
 Brevet de technicien supérieur - Services informatiques aux organisations#L'option Solutions logicielles et applications métier (SLAM) ;
 SLAM (Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne) : association professionnelle des libraires de livres anciens .
South London Analogue Material, un label anglais de musique électronique.

Autres utilisations 
 Slam, un groupe de musique techno anglais.
 SLAM!, station de radio de dance néerlandaise.

Titres 

 Slam, un film de Marc Levin ;
 Slam, un film de 2018 ;
 Slam, un jeu télévisé de France 3 ;
 Slam, un mensuel de basket-ball américain ;
 , un roman de Nick Hornby (2008) ;
 Slam de l'Äme, un livre-CD de Bernard Anton ;
 Slam, un album du groupe Dan Reed Network.

Divers

Références